Wachse
 sind eine Gruppe von Stoffen, siehe Wachs

Wachse ist der Familienname folgender Personen: 
 Johann Friedrich Wilhelm Wachse (1714–1773), deutscher evangelischer Pfarrer, Schriftsteller und Geschichtsforscher